Konrad von Heuduck ist der Name folgender Personen:

* Konrad von Heuduck (General, 1786) (1786–1866), preußischer Generalmajor
 Konrad von Heuduck (General, 1858) (1858–1928), preußischer Generalleutnant